Takeda Nobuhiro (1965), japán labdarúgó 
Takeda Nobuhiro (1967), japán válogatott labdarúgó